Le Live USB system creator est un outil conçu pour créer des live USB d'Ubuntu à partir d'un fonctionnement Ubuntu live CD.

Caractéristiques 
Détecte les périphériques de stockage USB disponibles(en utilisant HAL)
Permet de rendre les périphériques de stockage USB bootables
Écrit le MBR vers un périphérique de stockage USB
Supporte le FAT32
Installe le bootloader syslinux sur les périphériques de stockage USB
Écrit le fichier de configuration de démarrage
Copie les fichiers nécessaires au fonctionnement d'un liveCD sur le périphérique de stockage USB
Permet de définir la langue du système d'exploitation
En option: Télécharge et intègre Adobe Flash Player
En option: Création de distributions persistantes sur périphérique de stockage USB (Ubuntu 8.10 et suivantes)

Utilisation 
L'utilisation de  USB  est simple et permet aux non initiés aux commandes Linux/Unix de créer simplement une clé USB bootable sous le système Ubuntu Linux.

Suivre les étapes suivantes :
 se procurer un CD live d'Ubuntu ;
 amorcer l'ordinateur sur le  CD (« er » sur le  CD, « lancer sur le CD autonome Linux ») en autorisant au départ le démarrage : selon les PC il faut faire ESC, F12
 depuis la  installer  USB  ;
après son installation allez dans système/administration et lancez  USB  ;
répondre aux invites et laissez agir le programme : création d'une partition en FAT32, formatage, amorçage, copie des fichiers
une fois l'opération terminée vous pouvez booter sur la clé USB (en autorisant l'opération au démarrage comme ci-dessus).

Notes et références

Articles connexes 
 Liste d'outils pour créer des systèmes live USB
 Ubuntu Live USB creator

Logiciel d'installation
Live CD
Logiciel pour Linux
Logiciel libre sous licence GPL
Ubuntu